Ina eller INA kan betyde:

 Ina (flod) – polsk flod
 Ina (pigenavn) – pigenavn
 INA (Schaeffler) – tysk kugle- og rulleleje producent.
 Institut National de l’Audiovisuel – fransk audiovisuelt arkiv.